Ланцюгове правило в численні:
 
 Циклічне ланцюгове правило, або :
 
 Ланцюгове правило (теорія ймовірності):
 
 :
 
 Ланцюгове правило для інформаційної ентропії: